DS может означать:

 Ds — диагноз (медицинское обозначение).
 Citroën DS — автомобиль бизнес-класса, выпускавшийся в 1955-1975 годах.
 DS — премиальное подразделение автомобильной компании Citroën, с 2014 года самостоятельный бренд.
 Dark Sun — вымышленная вселенная.
 Directory Service — служба каталогов.
 Dungeon Siege — компьютерная игра.
 Nintendo DS — портативная игровая система.
 7.92 DS — противотанковые снаряды.
 Ds — химический элемент ПСХЭ, номер 110, Дармштадтий — переходный трансактиноид.
 DS-тест — модуль системы поддержки научных исследований.
 DS (Domination & Submission — ) — понятие, являющееся частью мира БДСМ, обозначающее господство и подчинение.
 DS — сокращённое название cерии игр "Dark Souls" компании "From Software".
DS — Data science (Наука о данных)
DS — Death Stranding — компьютерная игра в жанре action с открытым миром, разработанная студией Kojima Productions для PlayStation 4 и Windows. Это первая игра за авторством Хидэо Кодзимы после его ухода из Konami.
DS — сокращённое название cерии игр "Dead Space"